Дже́мисон (Jamison, Jamieson) — английская фамилия. Известные носители:

 Джеймисон, Антуан (род. 1976) — американский баскетболист.
 Джемисон, Бад (Уильям Эдвард Джемисон; 1894—1944) — американский актёр.
 Джемисон, Бенджамин (1874—1915) — канадский игрок в лакросс, чемпион летних Олимпийских игр 1904 года.
 Джемисон, Брайан (род. 1969) — американский гребец.
 Джемисон, Герберт (1875—1938) — американский легкоатлет.
 Джемисон, Джими (1951—2014) — рок-вокалист и автор песен.
 Джемисон, Джон (Jamieson; 1759—1838) — шотландский лексикограф.
 Джемисон, Джон (кёрлингист) (Jamieson; 1925—2001) — американский кёрлингист.
 Джеймисон, Джон (1776—1844) — австралийский врач, банкир и политик.
 Джемисон, Мэй Кэрол (род. 1956) — врач и бывший астронавт НАСА.
 Джемисон, Сесилия Витс (1837—1909) — американская писательница.
 Джеймисон, Фредрик (род. 1934) — американский литературный критик и теоретик марксизма.
 Джеймсон, Чарльз Дэвис (1827—1862) — военачальник и политик времён Гражданской войны в США.

Другое
 (97512) Джемисон — астероид, названный в честь астронавтки Мэй Джемисон.

См. также 
 Джеймсон
 Джеймисон